Carpenters
Karen Carpenter
Richard Carpenter

Geografia 
Carpenter (Iowa)

Outros
The Carpenter
1852 Carpenter

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos